O Sporting Toulon Var (conhecido por Sporting Toulon ou simplesmente Toulon) é um clube de futebol francês, com sede na cidade de Toulon, situada no departamento do Var, na região da Provença-Alpes-Costa Azul (Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Suas cores são amarelo e azul. Manda suas partidas no Stade de Bon Rencontre, em Toulon, com capacidade para receber 8 mil espectadores.

História 
Em 2011, a DNCG (Direction Nationale de Controle de Gestion) exclui o Toulon da CFA (quarta divisão francesa) por problemas financeiros e o impede de disputar a competição. A direção do clube tentou apelar da decisão, mas esta terminou mantida, e o Toulon, caso pretenda retornar às competições, terá que disputar a 6ª divisão, competindo na Division d'Honneur Méditerranée (Divisão de Honra do Mediterrâneo).

Títulos 
 Internacionais
  Torneio Internacional de Toulon
Campeão: 1994 - Decisão contra o Clube do Remo.

 Nacionais
  Ligue 2
Campeão: 1983

  Championnat National
Campeão: 1996

  Coupe de France
Semi-Finalista: 1963, 1984

  Coupe Gambardella
Vice-Campeão: 1966

Ligações externas 
 

 
Clubes de futebol fundados em 1944
Fundações na França em 1944